MWM steht für:
 Majlis Wahdat-e-Muslimeen, pakistanische Partei
 Metrowagonmasch, russisches Maschinenbauunternehmen
 Möbelwagenmeter, eine Volumeneinheit in der Logistik
 Morris water maze (dt. „Morris-Wasserlabyrinth“), Versuchsapparatur für Verhaltensexperimente mit Nagetieren
 Motif Window Manager, Window-Manager unter Motif für X-Window-Systeme
 Motorenwerke Mannheim, heute Caterpillar Energy Solutions
 MWM International Motores, ehemals Tochter der Motorenwerke Mannheim, heute International Indústria Automotiva da América do Su, Teil von Navistar
 Windom Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Windom (Minnesota), Minnesota

mwm steht für:
 Sar (Sprache) (auch Madjingay; ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen im Tschad, Lingua franka in Sarh

Abkürzung